Leidenberg ist der Name von Ortschaften:
 Leidenberg (Insingen), Ortsteil von Insingen im Landkreis Ansbach, Bayern

Leidenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:

in Deutschland:
 Leidenberg (Namborn) (495,4 m), im Prims-Nahe-Bergland, bei Namborn, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Leidenberg (Bretleben) (186,1 m), in der Hohen Schrecke, bei Bretleben, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Leidenberg (Unteres Mittelrheingebiet) (185,0 m), in Scheuren im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz:
in der Schweiz
 Leidenberg (Schweiz)

Leidenberg ist der Name von Personen:
 Justus Leidenberg